Von Emperger ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Ignaz von Emperger (1862–1942), böhmisch-österreichischer Bauingenieur und Hochschulprofessor
 Benedict Alphons von Emperger (1711–1788), österreichischer Advokat und landesfürstlicher Bannrichter
 Vinzenz Emperger (1815–1875), österreichischer Advokat und Politiker